Bibliotekar har flere betydninger:

 Bibliotekar – stillingsbetegnelse
 Bibliotekar D.B. – beskyttet titel